Gräfin Maria Josefa von Harrach (* 20. November 1727 in Wien; † 15. Februar 1788 in Roudnice nad Labem) war Fürstin von Liechtenstein.

Biografie 
Sie wurde als Tochter von Graf Friedrich August von Harrach zu Rohrau und Thannhausen, Kanzler von Böhmen, und dessen Gemahlin Eleonora Katharina von Liechtenstein in Wien geboren. Am 19. März 1744 heiratete sie den regierenden Fürsten von Liechtenstein Johann Nepomuk Karl. Ihr Gemahl starb erst 24-jährig, nur vier Jahre nach der Vermählung, das Paar hatte keine Kinder.

In zweiter Ehe heiratete sie am 28. November 1752 Prinz Joseph Maria von Lobkowicz (8. Januar 1724 – 5. März 1802), Feldmarschall in der kaiserlich-österreichischen Armee, der am 20. August 1760 nach dem Tod seines älteren Bruders dessen Nachfolge als Fürst Lobkowicz antrat.

Maria Josefa starb am 15. Februar 1788 im Stammschloss der Fürstenfamilie in Roudnice nad Labem (deutsch: Raudnitz an der Elbe) und wurde dort im Kapuzinerkloster bestattet. Ihr Grab ist nicht mehr erhalten.

Quellen 
 Centre d'Études des Dynasties Royales Européenes.
 

Titulargraf (Harrach)
Fürstin (Liechtenstein)
Familienmitglied des Adelsgeschlechts Harrach
⚭Maria Josefa #Harrach
Geboren 1727
Gestorben 1788
Frau